Цветоощущение (цветовая чувствительность, цветовое восприятие, цветовое зрение) — способность зрения воспринимать и преобразовывать световое излучение определённого спектрального состава в ощущение различных цветовых оттенков и тонов, формируя целостное ощущение («хроматичность», «цветность», «колорит»).

Общие сведения 
Длинноволновые излучения вызывают ощущение красного и оранжевого цветов, средневолновые — жёлтого и зелёного, коротковолновые — голубого, синего и фиолетового. В спектре — семь основных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Различают также множество промежуточных оттенков. Белый, серый и чёрный цвета называются ахроматическими (лишены цветности); лишенными цвета являются также «чисто» прозрачные среды, как-то: стекло, вода, газ и т. п. (химически и физически чистые)вода глубоких залеганий (морская) сохраняет относительную прозрачность и теряет бесцветность — приобретает цвет морской волны (светло-синяя, темно-голубая лазурь) из-за того, что сама становится светопроводящей и светопреломляющей средой.

Восприятие цветов 
Восприятие цвета связано с функцией колбочковых клеток сетчатки глаза. Из теорий, объясняющих цветовое зрение, наибольшее распространение получила трёхкомпонентная теория. По этой теории предполагается, что в глазу имеются три цвето-воспринимающих аппарата, возбуждающиеся в разной степени под действием красного, зелёного и синего цвета. Нормальное цветоощущение называется нормальной трихромазией, а люди с нормальным цветовым зрением — нормальными трихромами.

Дефекты и нарушения цветного зрения 

Расстройства цветового зрения бывают врождёнными и приобретёнными. Приобретённые расстройства цветового зрения наблюдаются при различных заболеваниях сетчатки и зрительного нерва, особенно их атрофиях; чувствительность при этом снижается ко всем трём основным цветам: красному, зелёному и синему. Врождённые расстройства именовались ранее дальтонизмом (по имени английского учёного Дальтона, описавшего нарушения цветового зрения). Цветовая слепота (невозможность различения цвета) бывает полной и частичной. При полной цветовой слепоте все цвета представляются одинаковыми (серыми) и отличаются только яркостью. Полная цветовая слепота встречается редко, при этом наблюдаются также другие изменения глаз: светобоязнь, центральная скотома, низкая острота зрения. Частичная цветовая слепота заключается в невосприятии одного из трёх основных цветовых ощущений. Цветовую слепоту преимущественно на красный свет называют протанопией, на зелёный — дейтеранопией, на синий — тританопией (получили название от изотопов водорода: протия (1H), дейтерия (2D или 2H) и трития (3T или 3H), имеющих характерный спектр испускания). При частичной цветовой слепоте все возможные цветовые оттенки слагаются только из двух цветов. Чаще всего слепота бывает на красный и зелёный цвета.

Диагностика и лечение нарушений цветовой чувствительности 

Исследование цветоощущения производят при помощи специальных полихроматических таблиц Е. Б. Рабкина или особого прибора — аномалоскопа. Прогноз: при лечении заболеваний, вызвавших нарушение цветового восприятия, возможно восстановление цветоощущения; врождённые нарушения (за очень редкими исключениями) неизлечимы. ВМС США используют пластины Исихара (и альтернативу) для скрининга цветового зрения.

Примечания 

Восприятие
Зрительное восприятие
Цвет
Офтальмология
Математика в медицине